

Финал Кубка Украины по футболу 2005 — финальный матч четырнадцатого розыгрыша Кубка Украины по футболу, который состоялся 29 мая 2005 года на национальном спортивном комплексе «Олимпийский» в Киеве. В матче встретились киевское «Динамо» и донецкий «Шахтёр». Победу одержала киевская команда со счётом 0:1, заработав, таким образом, седьмой, в своей истории, Кубок Украины. За «Динамо» на 11 минуте, с пенальти, отличился Диого Ринкон. На 25-й минуте матча игрок «Шахтёра» Мариуш Левандовский не реализовал пенальти

Путь к финалу 

Оба клуба начали выступления с 1/32 финала

Отчёт о матче

Статистика

Интересные факты 
 В стартовом составе обеих команд было всего 4 украинца: один — в «Шахтёре» (Тимощук) и трое — в «Динамо» (Шовковский, Несмачный и Гусев). Тем не менее капитанами, как Динамо, так и Шахтёра, были украинцы (Шовковский и Тимощук соответственно).

Ссылки 
 Протокол матча на официальном сайте ФФУ

Футбол на Украине в сезоне 2004/2005
2005
Матчи ФК «Динамо» Киев
Матчи ФК «Шахтёр» Донецк
Футбольные соревнования в Киеве
События 29 мая
Май 2005 года